A fuego (spanyol szó, jelentése: tűz) a következő dolgokat jelentheti:

 Fuego, aktív tűzhányó Guatemalában, Escuintla, Chimaltenango és Sacatepéquez megyék hármashatárán

Személyek
Fuego (1981) amerikai énekes, rapper
Fuego (1981) mexikói álarcos pankrátor

Filmek
Fuego, 1969-es argentin film
Fuego, 2007-es amerikai film
Zene
Fuego, Pitbull-kislemez